Elementy krajobrazu
 polarna czapa lodowa
 Struktury geologiczne
 czapa gipsowa
 czapa gazowa
 czapa żelazna
 Elementy konstrukcyjne
 czapa – słomiane przykrycie ula typu "koszka"
 czapa grzejna